3. Liga 2010/11 steht für die Spielzeiten in den Spielklassen einer Sportart:
 3. Fußball-Liga 2010/11, dritte Spielzeit der 3. Fußball-Liga
 3. Liga Frauen (Handball) 2010/11, erste Spielzeit der 3. Liga
 3. Liga (Handball) 2010/11, erste Spielzeit der 3. Liga